Ранчо де лос Перез има више значења:

 Ранчо де лос Перез, Ехидо Дуранго (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де лос Перез (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де лос Перез (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо де лос Перез (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо де лос Перез (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику